Нина Васильевна Хоменкова (/Полякова-Знаменская/,  — ) — советская гребчиха и тренер, чемпионка СССР по академической гребле, многократная чемпионка СССР по горнолыжному спорту, мастер спорта.

Биография 
В начале 1930-х годов стала чемпионкой СССР по академической гребле в составе команды «Московская восьмерка».

В 1930-х годах начала заниматься горными лыжами, стала одной из первых победительниц чемпионатов страны. В послевоенные годы неоднократно подтверждала свой титул.

Участница Великой Отечественной войны.

После окончания спортивной карьеры, работала старшим преподавателем кафедры физвоспитания МВТУ им. Баумана и подготовила десятки мастеров спорта — горнолыжников.

Муж Нины Васильевны, Леонид Сергеевич Хоменков — известный советский тренер по легкой атлетике, заслуженный тренер СССР, мастер спорта, вице-президент ИААФ.

По сообщению газеты «Спорт-Экспресс», Хоменкова была моделью для скульптуры «Девушка с веслом».

Примечания

Ссылки 
 [wap.proektwms.borda.ru/?1-5-40-00000010-000-300-0: Утраты 2007 года. Нина Васильевна Хоменкова]
 
 

Гребцы (академическая гребля) СССР
Горнолыжники СССР
Мастера спорта СССР
Преподаватели МГТУ
Тренеры СССР по горнолыжному спорту
Женщины в Великой Отечественной войне
Чемпионы СССР по академической гребле
Чемпионы СССР по горнолыжному спорту